Haplotrema voyanum är en snäckart som först beskrevs av Wesley Newcomb 1864.  Haplotrema voyanum ingår i släktet Haplotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
voyanum